Polanka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Polanka (ort), Lillpolens vojvodskap, Powiat myślenicki,

Tjeckien 

 Valašská Polanka, ort, Zlín, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar